

Antroponimi 
Martino – nome proprio maschile
Martino – cognome di lingua italiana

Persone 
Martino – famiglia
Martino – generale bizantino
Martino – vescovo cattolico italiano
Al Martino – cantante e attore statunitense
Antonino Martino – avvocato e politico italiano, già sindaco di Messina
Antonio Martino – economista e politico italiano, già ministro della Difesa
Bruno Martino – cantante, compositore e pianista italiano
Edoardo Martino – politico e accademico italiano
Enrico Martino – fotografo e giornalista italiano
Enrico Martino – politico e diplomatico, amministratore italiano della Somalia
Francesco Martino – politico italiano, già presidente della Regione Siciliana
Francesco Martino – campione olimpico di due medaglie d'oro
Gaetano Martino – politico e fisiologo italiano, già presidente del Parlamento europeo
Gerardo Martino – allenatore di calcio argentino
Kyle Martino – calciatore statunitense
Luciano Martino – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore italiano
Martino da Signa – religioso italiano, amico e direttore spirituale di Giovanni Boccaccio
Martino di Bracara, o di Braga – vescovo di Braga, santo dalla Chiesa cattolica
Martino di Tours, in latino Martinus – vescovo cristiano del IV secolo, santo della Chiesa cattolica
 Massimo Martino – calciatore lussemburghese di origine italiana
Matteo Martino – pallavolista italiano
Miranda Martino – cantante e attrice italiana
Pat Martino, nato Pat Azzara – chitarrista e compositore statunitense jazz di origini italiane
Renato Raffaele Martino – cardinale italiano
Rinaldo Martino – calciatore argentino naturalizzato italiano
Sergio Martino – regista cinematografico italiano
Steve Martino – regista statunitense
Tonino Martino – calciatore italiano

Pagine correlate 
Di Martino
Martina (disambigua)
Martini
Papa Martino
San Martino (disambigua)